Васи́лий Ива́нович Жу́ков (род. 1 апреля 1947, с. Верхнесмородино, Поныровский район, Курская область, РСФСР, СССР) — советский и российский историк и социолог. Организатор и ректор (до 2012 года) Российского государственного социального университета. Доктор исторических наук, профессор, академик РАН (2006). Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997). Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования.

Биография 
Родился в 1947 году в селе Верхнесмородино Поныровского района Курской области. Школу окончил с золотой медалью. Окончил с отличием исторический факультет Воронежского ордена Ленина государственного университета им. Ленинского комсомола по специальности «История, с правом преподавания немецкого языка» (1970). Работал учителем истории и немецкого языка в воронежской средней школе № 64, затем ассистентом кафедры в Воронежском политехническом институте. После службы в армии (в ПВО) поступил в аспирантуру Воронежского университета. В 1979 году защитил диссертацию «Принцип коллективности партийного руководства и его освещение советской историографией 1956—1978 гг.» (специальность 07.00.01 — История Коммунистической партии Советского Союза) на соискание учёной степени кандидата исторических наук, поступил преподавателем в Воронежский политехнический институт. Представив в 1985 году в качестве докторской диссертации работу «Осуществление и развитие КПСС принципа демократического централизма: современная историография» (специальность 07.00.01 — История Коммунистической партии Советского Союза), стал профессором кафедры истории КПСС ВГПИ. С сентября 1987 года — руководитель кафедры партийного строительства московской Высшей партийной школы (впоследствии кафедра была переименована в кафедру теории и организации политической деятельности). В 1991 году МВПШ преобразовалась в Российский социально-политический институт ЦК КП РСФСР (с 1993 года — Московский государственный социальный университет, с 2004 года — Российский государственный социальный университет), ректором-основателем которого стал Жуков.

22 мая 2003 года избран членом-корреспондентом РАН по Отделению общественных наук (социология), с 25 мая 2006 года — действительный член РАН.

В 2010 году в речи на конференции, посвящённой историческому образованию, заявил, что «настало время реабилитации советского периода истории», позитивно процитировав при этом девиз из романа «1984»: «Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее», и пояснив: «В этих словах Оруэлла заложен сокровенный смысл той миссии, которая возложена на историческое образование». За эти высказывания подвергся резкой критике историков Игоря Курляндского и Никиты Петрова, которые расценили это, в частности, как призыв к прекращению публикаций архивных документов, уличающих Советскую власть. Позднее был научным консультантом В. Р. Мединского при защите и диссертации на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.».

В 2011 году занял второе место в рейтинге наиболее богатых ректоров России. Его ежемесячный доход составлял 579 400 рублей.

В 2012 году избран членом Общественной палаты Центрального федерального округа.

Научная деятельность 
Основные направления исследований: социология, теория и организация политической деятельности, социальная история России, история и социология образования. Всего более 500 научных публикаций.

Научная и общественная деятельность академика Жукова отмечена наградами. Президент Российской Федерации В. В. Путин за большой вклад в научно-педагогическую деятельность и готовку высококвалифицированных специалистов наградил В. И. Жукова орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2000 год) и III степени (2006 год) и отметил благодарностью. В 2011 году награждён орденом РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского II степени «во внимание к трудам в деле укрепления нравственных начал в сфере российского образования».

В. И. Жуков — член президиума ВАК России, вице-президент Национального общественного комитета «Российская семья», первый вице-президент Российской Академии социальных наук, президент Российской Академии социального образования, первый заместитель Председателя Общества российско-китайской дружбы, член Президиума Российской шахматной федерации, член научных советов при Председателе Совета Федерации Российской Федерации, главе Администрации Президента России, Полномочном представителе Президента России в Центральном федеральном округе и др.

Фигурант диссернета, как научный руководитель диссертаций с масштабными заимствованиями.

Семья 
Супруга — доктор физико-математических наук, профессор Галина Жукова, проректор РГСУ.

Старшая дочь — член-корреспондент РАО Лидия Федякина, в 2012—2014 годах — ректор РГСУ. 28 апреля 2014 года приказом министра образования и науки России Дмитрия Ливанова уволена с поста ректора. Одной из причин увольнения стал плагиат в докторской диссертации по педагогике.

Младшая дочь — Галина Жукова, до 17 июля 2014 года являлась самым молодым доктором экономических наук в России. В июле 2014 года Министерство образования и науки отреагировало на заявление сообщества «Диссернет» и приказом заместителя министра лишило Жукову учёной степени в связи с выявлением массовых фактов некорректных заимствований (плагиата) в её докторской диссертации, защищённой в РГСУ под научным руководством академика РАН Геннадия Осипова в период пребывания Василия Жукова в должности ректора и руководителя диссертационных советов РГСУ. После скандала, последовавшего за решением Министерства, покинула все занимаемые должности в вузах и экспертных советах.

Основные работы 

 Жуков В. И. Коллективность партийного руководства : Современная историография. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1985
 Жуков В. И. КПСС — политический авангард советского народа, инициатор и движущая сила перестройки : (Стеногр. лекции) М.: Правл. всесоюз. о-ва «Знание». Консультац. центр, 1989
 Жуков В. И. На этапе обновления : (КПСС в политической системе современного общества) : Стеногр. лекции / В. И. Жуков М.: Б. и., 1989
 Жуков В. И. Россия в глобальном мире: философия и социология преобразований.
 Жуков В. И. Социология социальной сферы. Хронограф.
 Жуков В. И., Жукова Г. С. Методология математического моделирования управления социальными процессами.
 Жуков В. И. НАСЛЕДСТВО или ДОБЫЧА: социология частного случая (документальное повествование).
 Жуков В. И. Университетское образование: история, социология, политика.
 Жуков В. И., Локосов В. В., Осипов Г. В. Социология трансформаций России в меняющемся мире.
 Жуков В. И. Российские преобразования: социология, экономика, политика.
 Жуков В. И. Национальное достояние или ведомственная добыча
 Социальные науки и социальное образование (научная школа члена-корреспондента РАН В. И. Жукова).
 Жуков В. И. Социальная история. Экономика. Политика: Библиографический указатель / Сост. Лаврионович Л. Л. и др.
 Жуков В. И. Реформы в России: 1985—1995 гг.
 Жуков В. И. Социологическое измерение российских преобразований. 1985—2001 годы.
 Жуков В. И. Российские преобразования: социология, экономика, политика. 1985—2001 годы.
 Жуков В. И. Российские реформы: социология, экономика, политика.
 Жуков В. И. Компаративистика в современной социологии: методологические и методические подходы.
 Жуков В. И. Высшая школа России: исторические и современные сюжеты.
 Жуков В. И. Российское образование: истоки, традиции, проблемы.
 Жуков В. И. На пороге третьего тысячелетия: социально — экономическое состояние и перспективы развития России.
 Жуков В. И. Глобализация. Глобализм. Россия: Доклад на втором международном социальном конгрессе «Россия в системе глобальных социальных координат» 25 ноября 2002 г.
 Жуков В. И. Некоторые аспекты социальной модернизации российского общества: доклад на VI Международном социальном конгрессе 25.11.2004 г.
 Жуков В. И. Социально-экономическая ситуация и социальная политика в России. (Библиотечка социального работника).
 Жуков В. И., Пилипенко Н. Н., Малека Ю. Н. Концепция инновационного развития образовательного процесса Московского государственного социального университета (МГСУ).
 Жуков В. И., Козлов А. Т. Россия, XX век. Общество и окружающая среда / Под редакцией академика РАЕН Н. А. Харченко
 Жуков В. И. Нашими приоритетами остаются — динамика развития, новые технологии, высокое качество образования: Материалы к годовому отчету (2002—2003 учебный год).
 Жуков В. И. Модернизация социальных отношений в России: замыслы, итоги, возможности.
 Жуков В. И. Отечественное социальное образование на рубеже веков.
 Жуков В. И. Потенциал человека: индекс социального развития россиян.
 Жуков В. И. Социальное образование и развитие цивилизации: диалектика зависимости.
 Жуков В. И. Социальное образование в России.
 Жуков В. И. Социальный НАБАТ (прим. Наркотики, Алкоголизм, Бандитизм, Аборты, Табакокурение)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Блог Ректора-основателя РГСУ В. И. Жукова
 Биография
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Всё, за что я отвечаю, должно быть лучшим (интервью журналу «Москва и москвичи»)
 Прошёл бы Ломоносов в вуз? (интервью «Российской газете»)
 Куплю вуз за пять миллионов (интервью «Московскому комсомольцу»)
 Жуков Василий Иванович на сайте «Диссернет»

Историки СССР
Социологи СССР
Социологи России
Социологи по алфавиту
Преподаватели Воронежского технического университета
Преподаватели Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Преподаватели РГСУ
Сотрудники ИГП РАН
Лауреаты премии имени М. М. Ковалевского
Фигуранты Диссернета